est une expression anglo-saxonne signifiant « mort et vivant ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Roman 

 , roman de Hammond Innes publié en 1946 ;
 , roman de Dean Koontz publié en 2009 ;
 , roman de Constantin Simonov publié en 1959.

Voir aussi